Руда — река на Украине в Житомирском районе Житомирской области. Левый приток Тетерева (бассейн Днепра). 

На реке сооружено три крупных пруда.

Берёт начало в дубово-берёзовом лесном массиве урочища Вацковская Дача. Протекает через село Гадзинка. Далее по правому берегу расположено село Березина, а в низовье по обоим берегам находятся Великие Кошарища.

В нижнем течении на берегах находятся обширные лесопосадки, здесь же в Руду слева впадает крупнейший приток.

При впадении в Тетерев имеет двухметровый водопад.

Примечания 

Притоки Тетерева
Реки Житомирской области